Bitva o Groznyj může být:

 Bitva o Groznyj (1994–1995)
 Bitva o Groznyj (1999–2000)